Fochler ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Fochler-Hauke (1906–1996), deutscher Geograph
 Karl Fochler (1898–1982), österreichischer Filmschauspieler
 Lotte Fochler-Frömel (1884–1972), österreichische Designerin
 Martin Fochler (* 1946), deutscher Chemielaborant, Parteifunktionär
 Rudolf Fochler (1914–2001), österreichischer Redakteur, Moderator, Pädagoge, Musiker und Volkskundler
 Svend Fochler (* 1966), deutscher Fußballspieler